Leo («лев») — слово латинского происхождения. Может означать:

 Leo — латинское название зодиакального созвездия Лев и соответствующего знака зодиака.
 LEO I (сокр. от ; 1951) — один из первых британских компьютеров.

См. также 
 «Leo Belgicus»
 Лео
 Лев (значения)
 Лио (значения)